Lisów (ukr. Лісове, Lisowe) – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, liczy 555 mieszkańców.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Rejon maniewicki
Wsie w obwodzie wołyńskim